Vinter-OL 1998 var de 18. olympiske vinterlege og de blev afviklet i Nagano, Japan. Det var anden gang vinter-OL blev afholdt i Japan. Bedste nation blev Tyskland med 12 guldmedaljer. Norge endte på en andenplads med 10 guld-, 10 sølv- og 5 bronzemedaljer.

Medaljestatistik 

*Curling
**Italien og Canada fik begge guld i tomands bobslæde (3:37,24 min)   ,
Schweiz og Østrig fik begge sølv i Super G (1:35,43 min)   ,
Storbritannien og Frankrig fik begge bronze i firemands bobslæde (2:40,06 min)

Kilder 

   IOC's side om Vinter-OL 1998 (medaljestatistik, antal deltagere og datoer for åbningen og afslutningen)

 
Sport i 1998
Nagano